Innocenty – imię męskie

 Innocenty (Aleksandrow)
 Innocenty (Byakatonda)
 Innocenty (Bielajew)
 Innocenty (Borisow)
 Innocenty (Figurowski)
 Innocenty (Gizel)
 Innocenty (Jakowlew)
 Innocenty (Jastriebow)
 Innocenty (Jerochin)
 Innocenty (Leofierow)
 Innocenty (Letiajew)
 Innocenty (Nerunowicz)
 Innocenty (Pavlović)
 Innocenty (Petrow)
 Innocenty (Pustynski)
 Innocenty (Sielnokrinow-Korowin)
 Innocenty (Sokal)
 Innocenty (Sokołow)
 Innocenty (Sołodczin)
 Innocenty (Szestopał)
 Innocenty (Tichonow)
 Innocenty (Wasiecki)
 Innocenty (Wasiljew)
 Innocenty (Wietrow)
 Innocenty (Zielnicki)

 Innocenty I
 Innocenty II
 Innocenty III
 Innocenty III (antypapież)
 Innocenty IV
 Innocenty V
 Innocenty VI
 Innocenty VII
 Innocenty VIII
 Innocenty IX
 Innocenty X
 Innocenty XI
 Innocenty XII
 Innocenty XIII

Zobacz też 
 Innocenta
 Innocencja